Steeple – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Steeple – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)